Le sigle UPM peut désigner :

 l'Union pour la Méditerranée, une organisation intergouvernementale créée en 2008 ;
 l'Université polytechnique de Madrid ;
 le University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Pennsylvanie, rattaché à l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie ;
 l'Université Populaire de Montpellier, en France ;
 l'Université privée de Marrakech, au Maroc ;
 l, un parti politique ougandais disparu ;
 UPM entreprise papetière finlandaise, anciennement dénommée UPM-Kymmene lors de la fusion entre la société United Paper Mills Oy et Kymmene, une autre société finlandaise.